Се́льское поселе́ние «Деревня Буда» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Деревня Буда» — в Думиничском районе.
 Сельское поселение «Деревня Буда» — в Кировском районе.